Existuje více nositelů příjmení Peltonen:

 Esa Peltonen (* 1947) – finský lední hokejista
 Juhani Peltonen (* 1936) – finský fotbalista
 Jorma Peltonen (1944–2010) – finský lední hokejista
 Urho Peltonen (1893–1951) – finský atlet, oštěpař
 Ville Peltonen (* 1973) – finský lední hokejista